Брин Тервель Джонс (, ) род. , Пант-Глас, Гуинет, Уэльс, Великобритания) — британский валлийский оперный певец (бас-баритон).

Биография 
Брин Тервель Джонс родился в Пант-Гласе, Гуинет, Уэльс, в семье фермера. С детства был знаком с валлийским баритоном Брином Джонсом. С раннего детства Тервель проявлял интерес к музыке. После победы на многочисленных конкурсах он в 1984 году переезжает в Лондон и поступает в Гилдхоллскую школу музыки и театра. В 1989 году Тервель окончил школу с золотой медалью и премией памяти Кэтлин Ферриер.

Карьера 
Оперный дебют Тервеля состоялся в 1990 году в партии Гульельмо в «Так поступают все» в Уэльской национальной опере. В 1991 году на той же сцене он исполнил главную роль в опере «Свадьба Фигаро», вместе с Английской национальной оперой. Его международная оперная карьера началась с исполнения партии Оратора посвящённых в опере «Волшебная флейта» на сцене театра Ла Монне в Брюсселе. В США первое выступление Брина Тервеля состоялось в театре Санта-Фе.

В 1992 году Брин Тервель в Королевском театре Ковент-Гарден сыграл роль Мазетто в опере Дон Жуан, где в главной роли выступил Томас Аллен. В том же году состоялся дебют певца на Зальцбургском Пасхальном фестивале в роли духа из оперы Рихарда Штрауса «Женщина без тени» и в роли пророка в «Саломее». Позже он выступил в Венской государственной опере (Фигаро) и в Ковент-Гарден (Мазетто). В том же году Тервель подписал контракт с лейблом Deutsche Grammophon.

В 2007 году Тервель выступил на гала-концерте в честь открытия мемориала в храме Солт-Лейк, вместе с хором Мормонской Скинии.

Личная жизнь 

Брин Тервель женат на возлюбленной детства, Лесли. У них трое детей: Томоса, Моргана и Дейо Сиона. Семья проживает в Бонтневите, близ Карнарвона, Гуинет. С 2001 года владеет замком Деидраэт (), который он превратил в гостиницу, на окраине живописной деревни Портмейрион в округе Гуинет (Уэльс).

Признание 

Введён в Зал славы журнала Gramophone.

Примечания

Ссылки 
 Bryn Terfel at Official Deutsche Grammophon site
 Terfeliaid: Official site for followers of Terfel
 www.brynfest.com Faenol Festival
 Bryn Terfel biography from BBC Wales
 Official Universal Classics and Jazz Website
 Bryn Terfel Interview at What’s on in Wales

Лауреаты премии «Грэмми»
Выпускники Гилдхоллской школы музыки и театра
Зал славы Gramophone
Лауреаты премии Echo Klassik певцу года
Награждённые Королевской медалью в области музыки
Бас-баритоны